Натуральне число 1586
 1586 рік до нашої ери
 1586 рік нашої ери